Натуральне число 686
 686 рік до нашої ери
 686 рік нашої ери
 i686, інша назва процесорної мікроархітектури Intel P6